Rzgów – miasto w województwie łódzkim
 Rzgów – gmina w województwie łódzkim
 Rzgów – gmina w województwie wielkopolskim
 Rzgów – wieś w województwie wielkopolskim
 Rzgów – dawna gromada w powiecie konińskim
 Rzgów – dawna gromada w powiecie łódzkim
 Rzgów Drugi – wieś w województwie wielkopolskim